Шерсть — назва низки мінералів:

 Шерсть гірська (, , ) — те ж саме, що й палигорськіт.
Шерсть мінеральна (, , ) — 1. Мінерал, суміш джемсоніту з цинкенітом. 2. Сплутановолокнистий різновид азбесту.

Література 
 
 Лазаренко Є. К., Винар О. М. Мінералогічний словник, К.: Наукова думка. — 1975. — 774 с.